Superliga Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – rozgrywki o mistrzostwo Kosowa zorganizowane przez Związek Piłki Siatkowej Kosowa (Federata e Volejbollit e Kosovës, FVK). Zainaugurowane zostały 17 października 2020 roku i trwały do 8 maja 2021 roku. 

W fazie zasadniczej uczestniczyło dziesięć drużyn. Rozegrały one między sobą po jednym spotkaniu. Sześć najlepszych zespołów fazy zasadniczej trafiło do Superligi A, pozostałe natomiast rywalizowały w Superlidze B. Cztery najlepsze drużyny Superligi A uczestniczyły w fazie play-off składającej się z półfinałów i finałów.

Mistrzem Kosowa został , który w finałach fazy play-off pokonał . Z Superligi B do I ligi spadły  oraz .
 
W sezonie 2020/2021 żaden klub z Kosowa nie występował w europejskich pucharach.

System rozgrywek

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 10 drużyn rozgrywa między sobą po jednym spotkaniu. Sześć najlepszych drużyn uzyskuje awans do Superligi A. Pozostałe drużyny trafiają do Superligi B.

Superliga A 
Sześć najlepszych drużyn fazy zasadniczej rozgrywa między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze zespoły uzyskują awans do fazy play-off, pozostałe natomiast kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 5-6.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z półfinałów i finałów. Pary półfinałowe tworzone są na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w Superlidze A zgodnie z kluczem: 1–4, 2–3.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna, która w tabeli Superligi A zajęła wyższe miejsce.

Zwycięzcy w parach uzyskują awans do finałów, przegrani natomiast klasyfikowani są na miejscach 3-4 zgodnie z tabelą Superligi A.

W finałach rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna, która w tabeli Superligi A zajęła wyższe miejsce.

Superliga B 
W Superlidze B uczestniczą drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 7-10 oraz dwa najlepsze zespoły rundy jesiennej I ligi. Rozgrywają one między sobą po jednym spotkaniu. Cztery najlepsze drużyny zapewniają sobie prawo udziału w Superlidze w sezonie 2021/2022, natomiast dwa ostatnie zespoły w tabeli spadają do I ligi.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Do 18 listopada 2020 roku  występował pod nazwą KV Theranda.
 W drugiej części sezonu do Superligi B dołączyły dwa kluby z I ligi:  oraz .

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Superliga A

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Superliga B

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Kosowie
2020 w Kosowie
2021 w Kosowie
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej